Zirkler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Zirkler (1891–1971), deutscher Lehrer, Volkskundler und Mundartforscher
 Bernd Zirkler (* 1970), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Friedrich Zirkler (1827–1909), deutscher Fotograf und Protagonist der Bergwerks-Fotografie
 Klaus-Otto Zirkler (* 1946), deutscher Tierarzt und Politiker (LDPD und FDP)
 William Zirkler (1869–1928), deutscher Fotograf und Protagonist der Industrie-, Bergwerks- und Hütten-Fotografie